Якоб Мориц Грюн (; 13 марта 1837, Пешт, Австрийская империя — 1 октября 1916, Баден-под-Веной, Австро-Венгрия) — австрийский скрипач и музыкальный педагог.

Биография 
Родился в Пеште, Королевство Венгрия, Австрийская империя, Грюн получил там свои первые уроки музыки, Учился в Венской консерватории у Йозефа Бёма. В 1858—1861 годах играл в придворном оркестре в Веймаре, затем в ганноверском придворном оркестре под руководством Йозефа Иоахима (известно, что в 1865 году Иоахим ушёл в отставку с этого поста в знак протеста против того, что королевская администрация отказалась повысить статус Грюна из-за его еврейского происхождения). Затем Грюн совершил продолжительное европейское турне как солист, после чего вернулся в Вену и в 1868—1909 годах играл в оркестре Венской придворной оперы и в Венском филармоническом оркестре. С 1877 года также профессор Венской консерватории. Среди учеников Грюна — Карл Флеш, Луиджи фон Куниц, Франц Кнайзель, Оскар Бак, Ханс Вессели и др.

Квартира Грюна находилась на Хойгассе, 18 (сегодня Принц-Ойген-Штрассе) в Видене.

Грюн умер в Бадене недалеко от Вены в возрасте 79 лет. Его могила находится на Центральном кладбище Вены.

Награды 

 Рыцарский крест ордена Франца - Иосифа
 Zivil-Verdienstkreuz
 Медаль Бенемеренти
 Почетный член Венского Тонкюнстлеровского оркестра

Примечания 

Скрипачи Австрии
Академические музыканты Австрии